

Mitologia 
 Shango – orisha della mitologia yoruba

Musica 
 Shango – gruppo musicale rock statunitense
 Shango – album degli Shango del 1969
 Shangó – album di Carlos Santana del 1982
 Shango – album dei Juno Reactor del 2000